Михаил Берко:
 Берко, Михаил Алексеевич (1954—2019) — советский и российский тренер по боксу.
 Берко, Михаил Дмитриевич (1946—2001) — советский партийный деятель, 1-й секретарь Дрогобычского райкома КПУ.